Ви́ктор Григо́рьевич Севастья́нов (; 1 июля 1923, Одесса, Украинская ССР, СССР — 2 октября 1993, Киев, Украина) — советский футболист, живописец, пейзажист, член Союза художников СССР с 1963 года. Единственный советский футболист, выступавший на высоком уровне, впоследствии ставший известным художником.

Биография

Карьера футболиста 
Виктор Севастьянов родился в Одессе, там же закончил 9 классов школы, после чего пошёл работать слесарем в артель Облпромсовета. С детских лет Виктор увлекался футболом, играл за различные молодёжные и любительские команды. Ещё одной страстью юноши было рисование. Но серьёзным занятием живописью помешало начало Великой Отечественной войны. Восемнадцатилетний Севастьянов принимал участие в обороне Одессы. Под натиском вражеских войск, вместе с Красной армией отступал в Крым, с боями пробирался из окружения. Дальше было возвращение в оккупированную Одессу, где несмотря на лихие времена продолжал играть в футбол. После освобождения родного города, в 1944 году, снова воевал в рядах Советской армии.

Демобилизовавшись, был зачислен в футбольную команду одесского «Пищевика». Поиграв за одесситов чуть более одного года, талантливый полузащитник получил приглашение в киевское «Динамо» и уже 9 мая 1947 года , Виктор дебютировал за свою новую команду в поединке против московских одноклубников. Практически с первых матчей Севастьянов завоевал место в стартовом составе, составив с Александром Принцем надёжную пару центральных полузащитников. Светловолосый, высокий Севастьянов, на футбольном поле отличался надёжностью и дисциплинированностью, обладал точным пасом а также хорошо играл головой, за что и получил от своих партнёров прозвище «Лоб». В своём первом сезоне за киевлян, финишировавших на 4 месте, отыграл 23 матча из 24. Дважды в составе динамовцев становился обладателем Кубка Украинской ССР. В июле 1951 года, Виктор Севастьянов переходит в киевскую команду ОДО, где провёл два сезона. В том же 1951 году, вместе с армейцами стал чемпионом УССР. В июле 1953 года окончательно оставил большой футбол.

Карьера художника 
Живописью Севастьянов увлёкся ещё в подростковом возрасте. Это увлечение сочеталось с другой страстью талантливого одессита — футболом. Играя и тренируясь, свободное время посвящал рисованию. Но серьёзно заняться развитием своего таланта довелось уже после окончания войны. Ещё военнослужащим, в 1945 году стал посещать, в качестве студента-вольнослушателя, Одесское художественное училище имени М. Б. Грекова. В дальнейшем, демобилизовавшись из армии, продолжил учёбу, сочетая занятия в художественном училище с играми за одесскую футбольную команду. Перейдя в киевское «Динамо», учёбу вынужден был оставить. Но всё же, несмотря на насыщенные тренировки и матчи, Виктор, по воспоминатиям своих одноклубников, в свободное время не упускал возможности рисовать. Но для серьёзного занятия живописью времени практически не оставалось. В 1951 году Виктор перешёл в армейскую команду из Киева — ОДО (Окружной дом офицеров), выступавшую рангом ниже. Теперь у него появилось больше времени для занятий в Студии изобразительных искусств. Отыграв два года за киевских армейцев оставил футбольную карьеру. С этого момента Севастьянов всё своё время посвящает живописи.

С 1953 года, Севастьянов член Киевского товарищества художников, а с 1958 года — художник производственно-художественных мастерских Худфонда СССР. В апреле 1961 года Виктор Григорьевич получает билет кандидата в члены Союза художников СССР, а с 1963 года становится полноправным членом Союза художников страны.

С 1958 года Виктор Севастьянов участвует во многих республиканских и всесоюзных художественных выставках. Одной из самых важных для живописца стала его первая коллективная выставка в Москве, посвящённая 40-летию ВЛКСМ. Тонкий, романтичный пейзажист Севастьянов, как художник, по своей натуре аполитичный, всё же советская эпоха наложила свой отпечаток и на некоторых его работах. Так в духе соцреализма были написаны картины из цикла «Азовсталь». И всё же наибольшую любовь и популярность среди ценителей живописи, принесли художнику его пейзажи, в которых выражается его тонкое понимание живой природы, душевное состояние и эстетическое восприятие окружающего мира.

Уже после смерти художника, его семьёй было организовано ряд выставок за рубежом — в Нанте, Ренне, Брюсселе. Вот как отзывалась о работах Севастьянова одна из ведущих бельгийских газет «Ль Эко»:

Картины Виктора Севастьянова хранятся в Горловской картинной галерее, Донецком, Хмельницком и ряде других художественных музеях. Находятся во многих частных коллекциях в Англии, Франции, Канады, Германии, Бельгии. Выставляются во многих картинных галереях мира, приобретаются с аукционов любителями живописи. Так, 30 мая 2008 года, в Барселоне, испанским коллекционером Пако Маскулино, за 180 000 евро, были приобретены три пейзажа Севастьянова — «Хмурый Днепр», «Утро в лесу», «На хуторе».

В преддверии чемпионата Европы по футболу, с 1 по 15 апреля 2012 года, Киевским национальным музеем русского искусства была проведена выставка картин Виктора Севастьянова — «Времена года», где демонстрировались около 30 полотен художника, предоставленные для выставки частными коллекционерами. По данным исследования, которое было проведено по заказу Института медиа-моделирования «Перспектива», в 2012 году картины Виктора Севастьянова стали самыми продаваемыми среди украинских художников 20 века.

Основные выставки 
 Всесоюзная выставка «40 лет ВЛКСМ» (1958)
 «Искусство Украины», Москва (1960)
 Республиканские выставки (1970—1975, 1977—1985, 1987, 1989)
 Всесоюзная выставка, Москва (1972)
 «Искусство Украины», Минск (1978)
 Шевченковская выставка, Москва (1981, 1984)

Достижения футболиста 
 Чемпион Украинской ССР: 1951
 Обладатель Кубка УССР: 1947, 1948

Источники 
Козак О. Г., Коломиец А. Ф., Чуйко А. И. Мультимедийная энциклопедия ФК «Динамо» (Киев) — 2005

Литература 
 Талант Виктора Севастьянова // Официальный журнал ФК «Динамо» (Киев). — 2004, февраль. — № 1 (14). — с. 54—59
 Шаров І.Ф., Толстоухов А. В. «Художники України: 100 видатних імен». — Киев: «АртЕк», 2007. — 480 с. — ISBN 966-505-134-2

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК ЦСКА Киев
Художники по алфавиту
Художники СССР
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты Украины
Члены Союза художников СССР
Участники Одесской обороны (1941)